Ingres peut désigner :
 Jean-Auguste-Dominique Ingres, un peintre néoclassique français du  ;
 Jean-Marie-Joseph Ingres, un peintre et sculpteur français (1754-1814), père de Jean-Auguste-Dominique Ingres ;
 Rémi Ingres (né en 1969), patineur de vitesse sur piste courte français ;
 Ingres, un système de gestion de base de données ;
 Ingres, Installation de Numérisation et de Gravure pour la Réalisation d'Emboutissage de Sécurité.

Toponymie 
 Avenue Ingres (Paris)

Voir aussi 

 
 Papier Ingres
 Ingress

Homonymie de patronyme